een aantal plaatsen in Ierland:
Aughrim (Clare)
Aughrim (Galway)
Aughrim (Wicklow)
Aughrim (rivier), een rivier in Ierland